WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna
 W.S.Woj. – Wyższa Szkoła Wojenna
 WSW – strona świata: zachodni południowy zachód, azymut 247°30'
 WSW – , czyli kobiety mające kontakty seksualne z kobietami